Александр Александрович Чуркин (10 февраля 1950 — 10 декабря 2011) — советский и российский театральный актер, заслуженный артист России, артист Архангельского театра кукол.

Биография 

Окончил Горьковское театральное училище (1969).

С 1981 г. — актёр Архангельского театра кукол. В театре им сыграно более 60 ролей.

Заслуженный артист Российской Федерации (1995).

Театральные работы 

 Меценат — «Любовь, любовь… Любовь!»
 дед Санька — «Кукольный балаганчик»
 дед Спиридон, Волк — «Коте Василии и его друзьях»,
 Михаил Иванович — «Трех медведях»,
 «Машенька и медведь»,
 «Кошкин дом»,
 «Слоненок пошел учиться»,
 Полоний — «Хамлет, датский принц»,
 Труффальдино — «Любовь к золотому апельсину»,
 Шамраев — А.Чехов «Чайка»
 «Трагикомическое представление по петербургским повестям Н. В. Гоголя»,
 «Игра в котенка по имени Гав»,
 «Иосиф Швейк против…»
 «Очень хитрая сказка»,
 «Эхо»,
 «Котенок на снегу»,
 «Огниво»

Ссылки 

Выпускники Нижегородского театрального училища